Мачедонце (Реткоцерско) () — населённый пункт в общине Медведжя Ябланичского округа Республики Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживал 81 человек (все сербы).

Примечания 

Населённые пункты Сербии